Tolbaños kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tolbaños (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Tolbaños (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar